Красилівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Новоград-Волинський район
 Красилівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Словечанський район
 Красилівська сільська рада — Київська область, Броварський район
 Красилівська сільська рада — Київська область, Ставищенський район
 Красилівська сільська рада — Чернігівська область, Бахмацький район
 Красилівська сільська рада — Чернігівська область, Козелецький район